Mayet (Sarthe), municipi francès al departament del Sarthe 
 Le Mayet-d'École, municipi francès al departament de l'Alier (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps)
 Le Mayet-de-Montagne, municipi francès al departament de l'Alier (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps)
 Cantó de Mayet, cantó francès al districte de La Flèche (departament de Sarthe) 
 Karl Mayet (1810, Berlín – 1868, Stettin), jugador d'escacs alemany, d'ascendència hugonot